Álmoš je lahko:

 Álmoš, madžarsko osebno ime
 Álmoš, veliki knez Madžarov, * ca. 820, † ca. 895.
 Álmoš, ogrski plemič, vojvoda Slavonije in kralj Hrvaške, * ?, † 1129.